Shamrock (symbool), een symbool
 Shamrock (Brits automerk)
 Shamrock (Iers automerk)
 Shamrock (Maarkedal), een landhuis in België
 Shamrock (Oklahoma)
 Shamrock (Texas)
 Aer Lingus (roepletters Shamrock)